Il singolare del Bermuda Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mauricio Hadad era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

MaliVai Washington ha battuto in finale 6–7 (6–8), 6–4, 7–5 Marcelo Filippini.

Teste di serie

  MaliVai Washington (campione)
  Javier Frana (semifinali)
  Jason Stoltenberg (primo turno)
  Michael Joyce (primo turno)

 Chris Woodruff (primo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Scott Draper (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Bermuda Open 1996
ATP Tour 1996